Szám
 szám, matematikai fogalom
 szám, nyelvtani kategória
Számok
 Számok, a Lost című filmsorozat 18. része
 Számok, a Lost című filmsorozat univerzumában különleges jelentőséggel bíró számsorozat